Загалом на території Естонії нараховується 47 населених пунктів зі статусом міста (інформація станом на 2011 рік). До 1918 року естонські міста (ест. Linna ) мали окрім національного, ще й німецькі чи російські варіанти, історично обумовлених, назв.

Переважно міста Естонії невеликі за розміром. Лише 6 з них налічують більше ніж 20 тис. жителів. Найбільшим за населенням є столиця країни, місто Таллінн, найменшим — містечко Мийзакюла.

Найбільші міста Естонії

Понад 40 000 (великі та середні міста)

40,000 — 10,000 (малі міста)

Інші міста

Див. також 
 Адміністративний поділ Естонії
 Естонія

Примітки 

Естонія

Списки:Естонія